Президент Габонской Республики () — глава государства Габона, ставшего независимой республикой  года. Первоначально главой государства () стал действующий Премьер-министр Габона Автономной Габонской республики () Габриэль-Леон Мба. После победы на первых выборах он стал президентом республики ( года). В 1964 году страна пережила попытку государственного переворота, организованного младшими офицерами.

После смерти Леона Мбы присягу президента  года принял вице-президент Альбер-Бернар Бонго,  года принявший ислам и сменивший своё имя на Омар Бонго ( года принявший также вторую фамилию — Омар Бонго Ондимба), который в целом оставался президентом более 40 лет, до своей смерти  года.

С  года президентом Габона является его сын — Али Бонго Ондимба.

Даты начала и окончания временного исполнения полномочий главы исполнительной власти (при одновременном сохранении постоянных полномочий основного, конституционного лица), показаны курсивом.

Диаграмма пребывания в должности

Исторические штандарты Президента Габона

Список президентов Габона

См. также 
 Вице-президент Габона
 Премьер-министр Габона

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Габона на сайте worldstatesmen.org 
 Выборы в Габоне на africanelections.tripod.com  

Габон

Списки:Габон